Gianni Giardinelli (1979-), comédien français d'origine italienne ;  
 Mempo Giardinelli (1947-), romancier argentin ; 
  (1914-1996), commerçant italien. 

Patronyme italien